Jensen je lahko:

Osebnosti 

Priimek več osebnosti
 Alfred Jensen, švedski slavist in književnik
 Axel Jensen
 Jensen Motors
 Arthur Jensen
 Georg Jensen
 Johan Jensen
 Johannes Hans Daniel Jensen (1907 - 1973), nemški fizik, nobelovec.
 Johannes Vilhelm Jensen, danski pisatelj, nobelovec.
 Matthew Jensen
 Michael Jensen, ekonomist
 Peter Jensen, škof
 Thit Jensen, danski pisatelj
 Tove Jensen, danska porno igralka

Drugo 
 5900 Jensen - asteroid
 Jensen Car Audio

he:ינסן